Синега — топоним в России:
 Синега — железнодорожная станция в Вельском районе Архангельской области.
 Синега — река в Вельском районе Архангельской области
 Синега — станция Северной железной дороги.

См. также 
 Синега-Лесопункт